Погребська сільська рада — Київська область, Броварський район
 Погребська сільська рада — Черкаська область, Драбівський район